Sovjet-Unie (ook wel afgekort als USSR)
 .su, op internet het topleveldomein van de Sovjet-Unie
 Suriname (informeel)
 Aeroflot, een luchtvaartmaatschappij met IATA code SU
 Socialistische Unie (Nederland), een opgeheven Nederlandse politieke partij
 S.U. carburateur (van Skinners Union), een type carburateur.
 su (Unix), een commando in Unix-besturingssystemen waarmee men tijdelijk de rechten van een andere gebruiker (zoals de superuser) kan verkrijgen

Chinese familienamen en personen 
 Sū 苏, een Chinese achternaam
 Sù 宿, een Chinese achternaam
 Su Shi (1037–1101), Chinees kunstenaar, dichter, farmacoloog en bestuurder onder de Song-dynastie